Queenstown – città dell'Australia, in Tasmania
 Queenstown – città della Nuova Zelanda
 Queenstown – città degli Stati Uniti d'America, nel Maryland
 Queenstown – città del Sudafrica, capoluogo della Municipalità distrettuale di Chris Hani
 Queenstown – città satellite di Singapore
 Queenstown – sobborgo di Adelaide (Australia)
 Queenstown – nome assunto dal 1849 al 1922 da Cobh (Irlanda)